Der Max-Rubner-Preis ist ein Preis, der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin für besondere Leistungen in der klinischen Ernährungsforschung seit 1979 vergeben wird, zuletzt alle vier Jahre.

Der Preis ist nach dem Physiologen und Hygieniker Max Rubner benannt und wurde von der Firma E. Merck gestiftet.

Ein gleichnamiger Preis wird an der Charité Berlin für Innovationen innerhalb der Klinik vergeben.

Preisträger (Auswahl) 
 1981 Peter Oster
 1982 Peter Schauder
 1988 Friedrich C. Luft, Ernst A. Chantelau
 1990 Günter Ollenschläger
 1998 Peter Burkhardt, Clemens Kunz
 2003 Joachim Karl Michael Spranger
 2007 Yvonne Lorenz
 2011 Paul Urbain
 2015 Meidjie Ang
 2019 Katharina Schnabl, Yongguo Li
 2023 Lukas Schwingshackl

Einzelnachweise 

Medizinpreis
Ernährungswissenschaft (Deutschland)
Wissenschaftspreis (Deutschland)
Sozialwissenschaftlicher Preis
Erstverleihung 1981